KVA, Kva, kVA ali kva je lahko okrajšava za:

 kVA, tisoč volt-amperov
 Kraljeva švedska akademija znanosti (), švedska akademska ustanova
 kvalifikacije, del športnih tekmovanj